
Термин -{Ламп}- има више значења.

 Ламп (грчка митологија)
 ЛАМП програмски пакет
 Мембрански протеин везан за лизозом ()
 -{LAMP1}-
 -{LAMP2}-
 -{LAMP3}-